Sohland am Rotstein, une commune de l'arrondissement de Görlitz, Saxe, Allemagne
 Sohland an der Spree, une commune de l'arrondissement de Bautzen, Saxe, Allemagne